Stadelhaus steht für:
 Stadelhaus (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Stadelhaus (Weidenberg), Wohnplatz des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern